

Hydronyme 
 La Maurine est un cours d'eau situé au nord-ouest du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale dans le Mecklembourg, en Allemagne ; affluent de la Stepenitz, cette rivière mesure vingt kilomètres de longueur.

Prénom 
 Maurine est aussi un prénom féminin dérivé du prénom masculin Maurin.

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français